El Niño steht für:
 El Niño, Klimaphänomen im Pazifik
 El Niño (Baja California), Ort in Mexiko
 El Niño, Sonderziehung der spanischen Weihnachtslotterie am Dreikönigstag

El Niño ist der Spitzname folgender Personen:
 Sergio García (Golfspieler) (* 1980), spanischer Profigolfer
 Fernando Torres (* 1984), spanischer Fußballspieler

El Niño ist der Name folgender Filme:
 El Niño – Jagd vor Gibraltar, spanisch-französischer Film von Daniel Monzón 

El Niño ist der Alternativname folgender Filme:
 Das Kind (2005), belgisch-französischer Film von Jean-Pierre und Luc Dardenne
 The Boy (2016), US-amerikanischer Film von William Brent Bell